La Supercoupe de l'UEFA 1989 est une compétition de football jouée sur un match aller-retour opposant le Milan AC, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens 1988-1989 au FC Barcelone, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1988-1989. Milan remporte cette édition sur le score cumulé de 2 buts à 1.

Lors du match retour, le joueur du FC Barcelone Jordi Roura se blesse gravement au genou.

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1988-1989
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1988-1989

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1989
Événement sportif international en Catalogne
Événement sportif international en Italie
Compétition de football à Barcelone
Compétition de football à Milan
Face-à-face perdu par le FC Barcelone
Face-à-face de l'AC Milan
Football en 1989
Sport en Espagne en 1989
Sport en Italie en 1989
Sport en novembre 1989
Sport en décembre 1989
Football MS